

Sigle 
 VPN – acronimo di Verejnosť proti násiliu, partito politico slovacco
 VPN – acronimo di Virtual Private Network, rete informatica virtuale privata

Codici 
 VPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vopnafjörður (Islanda)